Lebed (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Lebed (1950–2002), russischer General und Politiker
 Alexej Lebed (1955–2019), russischer Oberst und Politiker
 Mykola Lebed (1909–1998), ukrainischer Offizier und Politiker
 Walerij Lebed (* 1989), ukrainischer Fußballspieler

Lebed (, „Schwan“) bezeichnet:
 Lebed (Fluss), Nebenfluss der Bija in den Republiken Chakassien und Altai (Russland)
 Lebed-XII, ein russisches Militärflugzeug aus der Zeit des Ersten Weltkrieges
 einen ehemaligen russischen Automobilhersteller und Vorläufer des Jaroslawski Motorny Sawods